Karl II av Mecklenburg-Strelitz, född 10 oktober 1741, död 6 november 1816, var hertig av Mecklenburg-Strelitz, storhertig från 28 juni 1815, son till Karl Ludvig Fredrik av Mecklenburg-Strelitz.

Gift första gången 1768 med Friederike, lantgrevinna av Hessen-Darmstadt (1752–1782) och ingick ett andra äktenskap 1784 med svägerskan 
Charlotte av Hessen-Darmstadt (1755–1785); de var döttrar till prins Georg Wilhelm av Hessen-Darmstadt.

Barn
 Charlotte Georgine (1769–1818); gift 1785 med Fredrik av Sachsen-Altenburg (1763–1834)
 Karoline Auguste (1771–1773)
 Georg Karl Friedrich (1772–1773)
 Therese (1773–1839); gift 1789 med Karl Alexander, Fürst von Thurn und Taxis (1770–1827)
 Friedrich Georg Karl (f. och d. 1774) 
 Louise av Mecklenburg-Strelitz (1776–1810); gift 1793 med Fredrik Vilhelm III av Preussen (1770–1840)
 Fredrika av Mecklenburg-Strelitz (1778–1841); gift 1:o 1793 med Ludwig av Preussen (1773–1796); gift 2:o 1798 med Friedrich zu Solms-Braunfels (1770–1814); gift 3:o i Neustrelitz 1815 med Ernst August I av Hannover (1771–1851)
 Georg av Mecklenburg-Strelitz, storhertig av Mecklenburg-Strelitz, (1779–1860); gift 1817 med Marie av Hessen-Kassel (1796–1880)
 Karl av Mecklenburg (1785–1837)

Referenser

Noter

Externa länkar

Hertigar av Mecklenburg
Födda 1741
Avlidna 1816
Män
Mottagare av Serafimerorden